Trnavci (Rudo), een plaats in de gemeente Rudo, Bosnië-Herzegovina
 Trnavci (Aleksandrovac), een plaats in de Servische gemeente Aleksandrovac